Тео́рія ха́осу () може означати:
'''
 Теорія хаосу — розділ математики, що займається вивченням поведінки нелінійних динамічних систем, з високою чутливістю до початкових умов.
 «Теорія хаосу» — фільм 2007 року режисера Маркоса Сьєга.
 «Джек Раян: Теорія хаосу» — український варіант назви американського фільму-бойовика 2014 року «Jack Ryan: Shadow Recruit» режисера Кеннета Брани.

Див. також 
 Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory — комп'ютерна гра, розроблена студією Ubisoft Montreal у 2005 році.